Себастьян Грённинг Андерсен (; 3 февраля 1997 года, Ольборг) — датский футболист, играющий на позиции нападающего. В настоящее время выступает за датский клуб «ОФИ».

Клубная карьера 
Магнус является воспитанником «Ольборга». С 2016 года — игрок основной команды. 17 июля 2016 года дебютировал в датском чемпионате в поединке против «Хорсенса», выйдя на замену на 66-й минуте вместо Кристиана Бассогога.

19 июля 2019 года подписал однолетний контракт со «Скиве». Провёл за клуб 31 встречу, забил 14 мячей. 27 июля 2020 года перешёл в «Виборг», также выступавший в первом датском дивизионе, подписав с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал за него 10 сентября 2020 года в поединке против одного из своих бывших клубов - «Хобро». Отличился на 82-ой минуте, принеся команде ничью. Всего сыграл в сезоне 30 матчей, забил 23 мяча. Стал лучшим бомбардиром команды и помог «Виборгу» победить в сезоне, а также вернуться в датскую Суперлигу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Хобро»
Игроки ФК «Виборг»
Игроки ФК «Скиве»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Орхус»